Toto je seznam měst v Argentině.

Zdaleka největší aglomerací v Argentině je Buenos Aires, kde žije 12 168 380 obyvatel, což představuje asi třetinu obyvatelstva celé země.

Přehled území 
V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 22. října 1980, 15. května 1991 a 18. listopadu 2001, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a správní jednotky (provincie), do nichž města náleží. Buenos Aires představuje samostatný distrikt a nepatří do žádné provincie. Počet obyvatel se vztahuje na města v politických hranicích bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

(SO = sčítání obyvatelstva, OP = odhad počtu obyvatel)

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst

Externí odkazy 
 
 Instituto Nacional de Estadística y Censos
 Mongabay - počty obyvatel argentinských měst
 City Population - počty obyvatel argentinských měst

 
Argentina
města